Saburtalo – pierwsza linia Metra w Tbilisi. Linia składa się z 16 stacji oraz ma długość 19,6 km. Linia łączy się z drugą linią metra na stacji Sadguris Moedani I. Linia została w pełni otwarta w 1989.

Zobacz też 
 Metro w Tbilisi

Linki zewnętrzne 
 Metro w Tbilisi 
  

Metro w Tbilisi